Sbor Dr. Karla Farského může být:

 Sbor Dr. Karla Farského (Kuřim)
 Sbor Dr. Karla Farského (Semily)
 Sbor Dr. Karla Farského (Vyškov), bývalá synagoga
 Sbor Dr. Karla Farského (Vysoké nad Jizerou)
 Sbor Dr. Karla Farského (Třebíč), Přední synagoga
 Sbor Dr. Karla Farského (Plzeň)